Marie-Claire est un prénom féminin composé (formé de Marie et de Claire). Il donne son nom à :
 Marie Claire, un magazine féminin.
 Marie-Claire, un roman de Marguerite Audoux.

Prénom féminin